Sagsjön kan syfta på:
Anstalten Sagsjön, anstalt för kvinnor belägen i Lindome i Mölndals kommun, 
Sagsjön, Halland, sjö i Mölndals kommun,  (12,7 ha)